Schattenkreuz steht 

 für einen Bestandteil einer experimentellen Kathodenstrahlröhre, siehe Schattenkreuzröhre, 
 in der Heraldik für ein Kreuz, das nur aus dünnen Begrenzungslinien besteht, siehe Kreuz (Heraldik).